La expresión El jefe, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 El jefe (obra de teatro), una obra de teatro de Joaquín Calvo Sotelo, estrenada en 1953.
 The Man (película) (llamada El jefe en España), una película estadounidense de 2005 dirigida por Les Mayfield.
 El jefe (película de 1958), una película argentina dirigida por Fernando Ayala.
 El jefe (película de 2011), una película colombiana dirigida por Jaime Escallón Buraglia.
 Undercover Boss (o El Jefe), un programa de televisión británico.
 El jefe infiltrado, un programa de televisión español.
 «El Jefe» (jaguar), único jaguar silvestre en los Estados Unidos de América, a marzo de 2016.